Springville fait référence à plusieurs localités des États-Unis :
 Springville dans l'Alabama ;
 Springville en Californie ;
  en Caroline du Sud ;
 dans l'Indiana :
  dans le comté de Clark ;
  dans le comté de LaPorte ;
  dans le comté de Lawrence ;
 Springville dans l'Iowa ;
 Springville dans l'État de New York ;
 dans l'Ohio :
  dans le comté de Seneca ;
  dans le comté de Wayne ;
  dans le Tennessee ;
 Springville dans l'Utah, principale ville à porter ce nom ;
  dans le Wisconsin ;
  dans le Michigan ;
  en Pennsylvanie.

Homonymie de localités aux États-Unis